Wired Productions — компания-издатель видеоигр, базирующаяся в Уотфорде, Хартфордшир, Великобритания. Компания публикует игры на всех основных игровых платформах (PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch), работая над международными проектами, основанными Лео Зулло, Джейсоном Харманом и Кевином Лезерсом.

Прежде чем перейти к издательской деятельности в конце 2013 года, Wired Productions начинала как компания по производству видеоигр, продюсируя We Sing Robbie Williams и We Sing. Первым релизом Wired Productions был Let’s Fish! Hooked On — видеоигра о спортивной рыбалке, разработанная для PlayStation Vita. В 2016 году Wired Productions выпустила Super Dungeon Bros для Windows, macOS, PlayStation 4 и Xbox One. В 2017 году Wired Productions выпустила Fractured Minds, который получил премию BAFTA. В 2020 году Wired Productions выпустила The Falconeer. Видеоигра была номинирована на премию BAFTA Games Awards за лучшую дебютную игру.

В 2019 году Лео Зулло и Нил Бродхед стали соучредителями благотворительной организации по охране психического здоровья от видеоигр Safe In Our World.

В 2020 году компания объявила о партнерстве с Koch Media, чтобы расширить свой глобальный охват.

Изданные игры

Примечания